Leduvi de Pina é um compositor de música popular brasileira, nascido no Rio de Janeiro, do estado de mesmo nome, em  de 1920.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira
Naturais da cidade do Rio de Janeiro